Садула́ев (, ) — фамилия, образованная от имени Садулла. Распространена среди дагестанцев и чеченцев. Известные носители:

 Садулаев, Абдул-Халим Абусаламович (1966—2006) — чеченский полевой командир.
 Садулаев, Абдулрашид Булачевич (род. 1996) — российский борец вольного стиля аварского происхождения.
 Садулаев, Герман Умаралиевич (род. 1973) — российский писатель, журналист и политик, юрист.
 Садулаев, Лечи Баймарзаевич (род. 2000) — российский футболист.
 Садулаев, Муслим Султанович (род. 1995) — российский борец вольного стиля.

См. также 
 Садуллаев
 
 Сайдуллаев